El término homínido está relacionado con la evolución humana y tiene los siguientes usos:

Hominidae, como familia biológica, usado en las clasificaciones más actualizadas y que agrupa a los grandes simios (chimpancé, bonobo, gorila y orangután) y que incluye al ser humano.
Equivalente a Hominina, agrupando a los primates bípedos de los cuales su única especie actual es Homo sapiens. Este uso del término homínido es antiguo, generalizado y empleado incluso en la actualidad.
Homínido, novela del escritor austriaco Klaus Ebner en 2008.

Evolución humana